Václav Plánička (* 1. říjen 1997, Klatovy) je český hokejový brankář, aktuálně působící v HC Klatovy.

Klubová kariéra 
Odchovanec klatovského hokeje se vrátil v sezóně 2016/2017 do juniorského týmu, kde v sezóně nastoupil do 5 zápasů. Od sezóny 2017/2018 působí v „A“ týmu.

Statistiky

Externí odkazy 
 
 Václav Plánička - statistiky na hokej.cz

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Klatovy
Narození v roce 1997
Žijící lidé
Muži
Narození 1. října
Narození v Klatovech